Iyengarina är ett släkte av svampar. Iyengarina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Iyengarina